Ишков — топоним и фамилия; имеет женскую форму Ишкова.
 Ишков, Александр Акимович (1905—1988) — советский государственный деятель.
 Ишков, Михаил Никитич (род. 1947) — русский писатель, драматург и переводчик, работает в жанрах исторической книги и фэнтези.
 Ишкова, Галина Семёновна (1927—2008) — советская и российская актриса театра, народная артистка РСФСР.

Топоним 
 Ишков — село, Ишковский сельский совет, Козовский район, Тернопольская область, Украина.

См. также 
 Ишково